Агила Реал има више значења:
  Агила Реал (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Агила Реал (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Агила Реал (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Агила Реал (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику